Die Liste der Mannschaftskader der österreichischen 1. Bundesliga im Schach 2017/18 enthält alle Spieler, die für die österreichische Schachbundesliga 2017/18 gemeldet wurden, mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stamm- und bis zu 8 Ersatzspieler melden, zusätzlich konnten maximal zwei österreichische Jugendspieler gemeldet werden. Acht Vereine machten von dieser Option Gebrauch, wobei sechs Vereine je zwei zusätzliche Jugendliche meldeten, zwei Vereine je einen. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während der SC MPÖ Maria Saal mit sieben eingesetzten Spielern auskam, spielten bei mpimmo Wien – SK Ottakring 12 Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 117 Spieler zum Einsatz, von denen 27 keinen Wettkampf versäumten. Punktbester Spieler war Rainer Buhmann (SC MPÖ Maria Saal) mit 10 Punkten aus 11 Partien. Davor Rogić (SV Pillenkönig St. Veit) erreichte 9 Punkte aus 11 Partien, Andrij Wolokitin (SK Sparkasse Jenbach) 8,5 Punkte aus 11 Partien. Mit Martin Neubauer (mpimmo Wien – SK Ottakring) und Robert Rieger (SC MPÖ Maria Saal) gewannen zwei Spieler bei ihrem einzigen Einsatz und erreichten damit 100 %.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: (FIDE-)Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom November 2017); wenn diese Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich nicht um eine FIDE-Elo, sondern um eine österreichische Elozahl.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom November 2017
 G: Anzahl Gewinnpartien (kampflose Siege werden in den Einzelbilanzen berücksichtigt)
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien (kampflose Niederlagen werden in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt)
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Perf.: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel
 grau hinterlegte Spieler kamen nicht zum Einsatz

Schachklub Sparkasse Jenbach

SK MPÖ Maria Saal

SK Hohenems

SV Raika Rapid Feffernitz

SV Pillenkönig St. Veit an der Glan

Mpimmo Wien – SK Ottakring

SIR Royal Salzburg

ASVÖ Wulkaprodersdorf

SC Sparkasse Götzis

Spielgemeinschaft Grieskirchen/Schallerbach

SK Absam

ASVÖ Pamhagen

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der österreichischen 1. Liga auf chess-results.com

Schachbundesliga (Österreich)
Wikipedia:Liste
Schach 2017
Schach 2018